Savi kan syfta på:
Savi, Benin
Gaetano Savi (1779–1844), en italiensk botaniker
 Savi Järv – en sjö i Estland

Se även
 Savi (auktor)